Ильдус Загидуллин:
 Загидуллин, Ильдус Котдусович (род. 1963) — российский историк, ректор Российского исламского университета (Казань).
 Загидуллин, Ильдус Хамитович (1956—?) — советский и российский футболист и тренер.